

Вулиця Монастирська — вулиця у Мелітополі
 Вулиця Монастирська — вулиця у Полтаві.

 Вулиця Монастирська — колишня назва Кобзарської вулиці у Черкасах.